Federico III, el Estricto (Dresde, 14 de diciembre de 1332 - Altenburg, 21 de mayo de 1381) fue un landgrave de Turingia y margrave de Meissen, hijo de Federico II de Meissen y Matilde de Baviera.

Asumió el gobierno de sus hermanos Guillermo, Baltasar y Luis (obispo de Bamberg) después de la muerte de su padre en 1349. Un año más tarde el emperador dio el margraviato de Meissen a los cuatro hermanos conjuntamente. En 1368 empezó el gobierno común, después los hermanos cambiaron el señorío cada dos años. En 1379 dividieron sus posesiones. Después de la muerte de Federico III, Meissen fue dividido entre sus tres hijos y Turingia fue heredada por sus hermanos; más tarde pasó a su sobrino, Federico IV de Turingia, hijo de su hermano Baltasar, y fue al final heredada por el nieto de Federico el Estricto, Federico II, Elector de Sajonia.

Familia
Federico se casó con Catalina de Henneberg, heredera de Coburgo, Neustadt, Sonneberg, Neuhaus, Rodach, etc. (m. en Coburgo el 15 de julio de 1397), hija del conde Enrique IV de Henneberg. Tuvieron cuatro hijos:
Federico (m. joven 1350)
Federico I, Elector de Sajonia (11 de abril de 1370 - 4 de enero de 1428)
Guillermo II de Meissen (23 de abril de 1371 - 30 de marzo de 1425)
Jorge (1380 - 9 de diciembre de 1401)

Antepasado

Véase también 
Anexo:Margraves de Meissen
Casa de Wettin

Referencias

Enlaces externos 

Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Landgraves de Turingia (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XIV
Nacidos en Dresde